De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1997 werd in het weekend van 21 en 22 december 1996 gehouden in het Sportcentrum De Smelt in Assen. Kampioenen werden Tonny de Jong en Rintje Ritsma.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

1997
Langebaanschaatsen in 1997
Sportevenement in Assen
Schaatsen in Drenthe